Ttujur (Aragatsotn)
 Ttujur (Gegharkunik)